El Comercio (Ecuador), een landelijk dagblad in Ecuador
 El Comercio (Peru), een landelijk dagblad in Peru
 El Comercio (Spanje), een regionaal dagblad in de Spaanse regio Asturië, uitgegeven in Gijón